Acteon pusillus är en snäckart som först beskrevs av Forbes 1844.  Acteon pusillus ingår i släktet Acteon och familjen Acteonidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
pusillus